Tausendfreund ist der Name folgender Personen:

 Jana Tausendfreund, Pseudonym von Alina Freund (* 1997), deutsche Schauspielerin
 Susanna Tausendfreund (* 1963), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)